Коди НАТО військово-морських звань використовуються з метою порівняння звань офіцерів військово-морських сил різних країн. Це загальноприйняті коди для виявлення старшинства офіцерських та інших звань в країнах-партнерах та країнах-учасницях Північноатлантичного альянсу при проведенні спільних операцій, місій тощо.

Військово-морські звання починаються з коду OF-1 (який стосується усіх звань, що нижче за звання капітана) і закінчується кодом OF-10 (який еквівалентний званню адмірала флоту). Код OF-10 використовується рідко — і, зазвичай, на випадок воєнного стану.

Також існує невизначеність в еквівалентності звань країн, які мають адміралів флоту, але не мають командорів. Наприклад, Німеччина і Росія. У цьому випадку виникає зміщення звань униз на одну ступінь: OF-9 — адмірал флоту, OF-8 — адмірал, OF-7 — віцеадмірал і т. д.

Нижче представлені таблиці кодів НАТО та звань вищого й офіцерського складів військово-морських сил різних країн, насамперед країн-учасниць та країн-партнерів Альянсу, кордони яких мають вихід до моря, а й відповідно мають у складі збройних сил — військово-морські сили.

Звання в таблицях подані мовою оригіналу.

Вищий офіцерський склад

Офіцерський склад

Див. також 
 Кодові імена НАТО
 Список кодів НАТО для країн
 Звання і знаки офіцерів військово-морських сил НАТО
 Звання і знаки офіцерів військово-повітряних сил НАТО

Примітки

Посилання 
 STANAG 2116: NATO Codes for Grades of Military Personnel. NATO. 13 March 1996  
 Сравнение воинских званий  
 Коды воинских званий офицеров военно-морских сил НАТО (офицеры)  
 Коды воинских званий офицеров военно-морских сил НАТО (адмиралы)  

Військова справа в НАТО
Військово-морські звання